Xenia steht für:

 Xenia, weiblicher Vorname
 Xenia (Opferritual), Opferritual in der griechischen Antike
 Xenija von St. Petersburg, Heilige der russisch-orthodoxen Kirche
 Xenia (Schriftenreihe), althistorische Schriftenreihe der Universität Konstanz
 Xenia (Hotel), griechische Hotelkette
 Xenia – Eine neue griechische Odyssee, griechischer Spielfilm aus dem Jahr 2014
 Xenia (Koralle), eine Weichkorallengattung
 Xenia (Illinois), Ort im Clay County
 Xenia (Ohio), Stadt im Greene County
 Xenia (Automarke), US-amerikanische Automarke
 Dubonnet Xenia, ein Pkw-Modell des französischen Autoherstellers
 Daihatsu Xenia, eine in China und Indonesien verkaufte Version des Toyota Avanza
 (625) Xenia, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Xenia (Emulator), Xbox-360-Konsolen-Emulator für Microsoft Windows

Siehe auch:
 Xenia Township
 Xena